Slovenska republiška nogometna liga je bila najvišja klubska nogometna liga v Sloveniji znotraj jugoslovanskega nogometnega ligaškega sistema. V času SFR Jugoslavije je bila to večinoma tretja jugoslovanska liga, od leta 1988 pa četrta. Tako je zmagovalec lige napredoval v drugo jugoslovansko ligo oziroma od leta 1988 v jugoslovansko medrepubliško ligo. Po osamosvojitvi Slovenije je bila preoblikovana v prvo slovensko nogometno ligo.

Prvaki

Po letih

Kraljevina Jugoslavija

SFRJ Jugoslavija

Po naslovih

Slovenski klubi v jugoslovanskih ligah

Nogomet v Sloveniji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1920
Ukinitve leta 1991